Im Einzugsbereich der ukrainischen Hauptstadt Kiew gibt es folgende Flughäfen:

 Flughafen Kiew-Boryspil, größter Verkehrsflughafen der Ukraine
 Flughafen Kiew-Schuljany, kleinerer Verkehrsflughafen
 Flughafen Kiew-Hostomel, Fracht- und Werksflughafen